La Ligue majeure de Hockey ou Ligue suprême de Hockey, mieux connue sous son acronyme russe VHL (, transcrit  Vyschaïa Hokkeïnaïa Liga en français,  et  en anglais) est une ligue de hockey sur glace asiatique (Russie, Chine et Kazakhstan) dont le niveau est un échelon inférieur à la KHL.

Histoire 
En 2008 est créée la Ligue continentale de hockey (KHL) qui regroupe l'ancienne Superliga russe et des équipes du Kazakhstan, de Biélorussie et de Lettonie.

En 2010, c'est au tour du deuxième échelon russe, la Vyschaïa Liga, d'être remplacé par une nouvelle ligue multinationale. Elle devient la Vyschaïa Hokkeïnaïa Liga (VHL). Elle n'est plus organisée par la FHR mais par un organisme indépendant qui est responsable de la KHL. La VHL tend à devenir une ligue de développement des jeunes joueurs. Ses équipes deviennent petit à petit les clubs-écoles des équipes de KHL.
En effet, seuls sept joueurs de plus de 29 ans peuvent être alignés dans une équipe.

Elle est organisée en trois poules de 10 équipes par zone géographique : division Est, division Centre et division Ouest. Trois clubs du Kazakhstan et un d'Ukraine prennent part à la compétition. Vingt-quatre équipes participent aux séries éliminatoires mais sans aucune promotion vers l'échelon supérieur, la KHL. 

Le vainqueur de la VHL remporte la Coupe Petrov. Elle est nommée ainsi en l'honneur de Vladimir Petrov. La Coupe était appelée Coupe Bratine jusqu'à la fin de la saison 2016-2017.

Équipes engagées 
Conférence 1

Conférence 2

Anciennes équipes

Palmarès

Résultats détaillés 
Depuis sa fondation en 2010, 40 clubs différents ont joué dans la VHL, et 34 d'entre eux se sont qualifiés au moins une fois pour les éliminatoires. Un seul club (Toros Neftekamsk) a disputé les séries éliminatoires dans lors des neuf éditions de la VHL, atteignant la demi-finale à six reprises. Le tableau donne le classement final de la saison régulière pour toutes les équipes, avec les performances des séries éliminatoires codées en couleurs. Les équipes sont classées selon leurs meilleurs résultats au championnat.

Références 

Compétition de hockey sur glace en Russie
Compétition de hockey sur glace au Kazakhstan